Acarosporales är en ordning av lavar. Acarosporales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Acarosporales